FIV est un sigle qui peut signifier :

 Fécondation in vitro ;
  (soit en français, virus de l'immunodéficience féline).